Buslijn 91 (Amsterdam-Landsmeer), een voormalige buslijn van de NZH die Amsterdam Centraal via Amsterdam-Noord met Landsmeer verbond
 Buslijn 91 (Kortrijk), een voorstadslijn die het Station Kortrijk verbindt met Zwevegem